Los Tilos puede referirse a:

 Los Tilos, un barrio de Málaga en España.
 Los Tilos, bosque reserva de la biosfera situado en la isla de La Palma en España.
 Los Tilos de Moya, zona boscosa de Gran Canaria en España.
 Club de Rugby Los Tilos, un club de rugby en Argentina.